Флаг муниципального образования Ко́лтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3254.

Законом Ленинградской области от 6 июня 2013 года № 32-оз, Колтушское и Разметелевское сельские поселения были объединены во вновь образованное муниципальное образование Колтушское сельское поселение.

Решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение от 30 марта 2016 года № 22 данный флаг был утверждён флагом преобразованного Колтушского сельского поселения.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Колтушское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Колтушское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области в голубом, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле с золотой выгнутой оконечностью наподобие волны с одним видимым гребнем — золотой повышенный орёл, обращённый прямо и обернувшийся вправо, сопровождаемый по сторонам двумя восьмиконечными звёздами — правой золотой и левой серебряной. В оконечности — лазоревое озеро, обременённое серебряным цветком озёрной лилии».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Белая озёрная лилия и жёлтая выгнутая полоса наподобие волны «с одним видимым гребнем» (её можно рассматривать и как символ Колтушского озера, и как символ холмов Колтушской возвышенности) символизирует уникальность и красоту местной природы.

Достопримечательностью муниципального образования «Колтушское сельское поселение» является пейзажный парк, созданный в течение XIX века, украшением которого является Колтушское озеро. Расположенное на самой южной оконечности Карельской гряды, муниципальное образование «Колтушское сельское поселение» является живописным местом Ленинградской области. Здесь — самая высокая точка в регионе над уровнем моря и уникальная гидросистема озёр. Восточные отроги Колтушской возвышенности покрыты густыми лесами.

Орёл, обращённый прямо и обернувшийся  — фигура с родового герба дворянского рода Чеглоковых (Чоглоковых). Колтушское имение принадлежало Павлу Чоглокову, а затем его сыну — Александру, довольно продолжительное время — примерно с 1818 по 1888 год. Павел Чоглоков — генерал-лейтенант, участник Бородинского сражения. Его портрет, написанный художником Джорджем Доу в 1825 году, украшает Военную галерею Зимнего дворца (Эрмитаж). Сын Павла Чоглокова — Александр — был предводителем дворянства Шлиссельбургского уезда. По его инициативе была построена каменная церковь Петра и Павла в Колтушах — памятник архитектуры позднего классицизма, в которой он и был похоронен.

Две звезды на флаге олицетворяют наличие двух крупных институтов — Института физиологии им. академика И. П. Павлова (жёлтая) и Воейковской геофизической обсерватории (белая). Восемь концов звёзд символизируют познание и науку.

Деревня Колтуши — административный центр поселения — имеет более чем 500-летнюю историю. Первое упоминание об этом крае относится к XIII—XIV веку. По Столбовскому миру, заключённому между Россией и Швецией, территория пяти уездов Водской пятины отошла к Швеции. Колтуши вошли в состав уезда Pahkinalinna (Noteborg) шведской Ингерманландии. После Северной войны по Ништадтскому мирному договору (1721 год) территория Ингерманландии была возвращена России. Исторически значительную часть местного населения составляли финны-ингерманландцы. В ноябре 1928 года был образован Колтушский сельсовет, преобразованный в январе 1930 года в национальный финский сельский совет Парголовского района Ленинградской области (был ликвидирован в конце 1930-х годов).

Голубой и жёлтый цвета — олицетворение ингерманландской истории края.

Голубой цвет (лазурь) символизирует знания, науку истину, честность, верность, безупречность, а также символ красоты, мягкости, величия и расположенного здесь Колтушского озера, символ науки.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность. Символ географической (ландшафтное) особенности места (жёлтые холмы). Это и олицетворение местной топонимики. Keltainen по-фински «жёлтый».

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением лилии